Manic Depression steht für:

 Manic Depression (Band), eine russische Band
 Manic Depression (Lied), ein Lied von Jimi Hendrix